Edvard av England kan syfta på:

 Edvard den äldre (omkring 874–924)
 Edvard Martyren (omkring 962–978)
 Edvard Bekännaren (omkring 1003–1066)
 Edvard I av England (1239–1307)
 Edvard II av England (1284–1327)
 Edvard III av England (1312–1377)
 Edvard IV av England (1442–1483)
 Edvard V av England (1470–omkring 1483)
 Edvard VI av England (1537–1553)
 Edvard VII av Storbritannien (1841–1910
 Edvard VIII av Storbritannien (1894–1972)
 Edvard Landsflyktingen (1016–1057)
 Edvard, den svarte prinsen (1330–1376), prins av Wales
 Edvard av Westminster (1453–1471), prins av Wales
 Edvard av Middleham (1473–1484), prins av Wales

Se även 
 Edward England (omkring 1685–1721), irländsk pirat